Windfall (single) van de The Stone Canyon Band
Windfall (album) van de The Stone Canyon Band
Windfall (film, 1955)
Windfall (film, 2003)
Windfall (film, 2006)
Windfall (televisieserie) uit 2006